Hailakandi (district), een district van de Indiase staat Assam
 Hailakandi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hailakandi